Leitolf ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Leitolf (* 1966), deutsche Kunstfotografin
 Otto Leitolf (1881–1967), Architekt 

Siehe auch: Otto Leitholf